The Three Sisters har flere betydninger

 The Three Sisters (Aleuterne) - tre små øer mellem Stillehavet og Beringsstrædet
 Tre Søstre - teaterstykke skrevet af Anton Tjekhov
 Tre Søstre - tre vigtigste afgrøder i Amerika